Cortegaça pode ser:
 Cortegaça - freguesia no município de Mortágua, Portugal
 Cortegaça - freguesia no município de Ovar, Portugal
 Cortegaça - lugar na freguesia de Pero Pinheiro, Portugal
 Cortegaça - lugar na freguesia de Subportela, Portugal

Desambiguação